J/80 barca a vela
 J80 missile palestinese

Codici 
 J80 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint Helene